L'avvocato Guerrieri - Testimone inconsapevole – film TV del 2007 diretto da Alberto Sironi 
 L'avvocato Guerrieri - Ad occhi chiusi – film TV del 2008 diretto da Alberto Sironi